

Hanazono è un termine giapponese che significa «giardino di fiori».
Esso può riferirsi a:

Biografie 
 Hanazono (1297–1348), 95º imperatore del Giappone
 Go-Hanazono (1419-1471), 102º imperatore del Giappone

Trasporti 
 Stazione di Hanazono, a Kyoto
 Stazione di Higashi-Hanazono, a Higashiōsaka
 Stazione di Kawachi-Hanazono, a Higashiōsaka

Personaggi di anime e manga 
 Clara Hanazono, in Gacha Gacha
 Hikari Hanazono, in Special A
 Hiromi "Higemi" Hanazono, in I"s
 Kaede Hanazono, in Lalabel
 Kaoru Hanazono, in Yawara!
 Karin Hanazono, in Karin piccola dea
 Momoharu Hanazono, in Ahiru no Sora
 Sakura Hanazono, in Maid-sama!
 Shizuma Hanazono, in Strawberry Panic!
 Shuuka Hanazono, in Idol Time PriPara
 Tae Hanazono, in BanG Dream!
 Yumi Hanazono in Sandy dai mille colori
 Yurine Hanazono, in Jashin-chan Dropkick

Altro 
 Hanazono Rugby Stadium, stadio di rugby a Higashiōsaka
 Himitsu no Hanazono, dorama del 2007 in onda su Fuji Television